Glicinol se može odnositi na:
 sinonim za etanolamin
 Glicinol (pterokarpan), fitoaleksin prisutan u soji